Municipio de Pulaski puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Pulaski (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Lonoke.
 Municipio de Pulaski (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Walsh.
 Municipio de Pulaski (condado de Jackson, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Jackson.
 Municipio de Pulaski (condado de Morrison, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Morrison.
 Municipio de Pulaski (condado de Williams, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Williams.
 Municipio de Pulaski (condado de Beaver, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Beaver.
 Municipio de Pulaski (condado de Lawrence, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Lawrence.